Seute I – re degli Odrisi dal 424 al 410 a.C.
 Seute II – re degli Odrisi dal 405 al 383 a.C.
 Seute III – re degli Odrisi dal 331 al 300 a.C.